Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 1. és 5. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 400 méteres síkfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan az negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 futó került tovább.

Negyeddöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott az elődöntőbe.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 5-én rendezték.

Források 

N400